Mile Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Mile Creek (Alabama), Fluss im Winston County, Bundesstaat Alabama  
 Mile Creek (Colorado), Fluss im Eagle County, Bundesstaat Colorado  
 Mile Creek (Montana), Fluss im Fallon County, Bundesstaat Montana  
 Mile Creek (New York), Fluss im Oneida County, Bundesstaat New York  

Siehe auch:
 Miles Creek